Tiamat – gruppo musicale gothic metal svedese
Tiāmat – divinità della mitologia mesopotamica
Tiamat – personaggio del videogioco Darksiders
Tiamat – divinità immaginaria di Dungeons & Dragons
Tiamat – personaggio del romanzo Jeremy Thatcher, Dragon Hatcher
Tiamat – personaggio dell'anime e manga Mon Colle Knights
Tiamat – un pianeta fittizio nel romanzo di fantascienza La regina delle nevi di Joan D. Vinge
Tiamath – Mostro ricorrente nella saga di Final Fantasy